

Osoby noszące nazwisko Obłąk posiadające biogram w polskiej Wikipedii 

 Jan Obłąk (1913–1988) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny warmiński w latach 1982–1988
 Tadeusz Obłąk (1922–2006) – polski jezuita prowadzący przez 50 lat pracę misyjną w Japonii, brat biskupa Jana Obłąka